Тенексапа има више значења:

 Тенексапа (Јавалика), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тенексапа (Сосокотла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику